Есмералда Пиментел () мексичка је глумица.

Филмографија

Теленовеле

ТВ серије

Спољашње везе 
 
 Биографија на Телевисином порталу 

Рођени 1988.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Биографије живих особа